Мухтар Гаджи оглы Гаджиев () (1876—1938) — азербайджанский общественный деятель. Председатель АзЦИК (1921—1922).

Биография 

Родился в 1876 году в Газахском районе Елизаветпольской губернии.

Образование начальное. Член ВКП(б).  

С 12 февраля 1920 года — член ЦК КП(б) Азербайджана. 

C 19 мая 1921 года по 28 апреля 1922 года — председатель ЦИК Азербайджанской ССР. 

До ареста 30 июня 1937 года являлся арбитром Народного комиссариата земледелия Азербайджанской ССР.

Проживал в Баку на ул. Кагановича, д. 14.

30 июня 1937 года арестован. Приговорён ВКВС СССР 21 апреля 1938 года по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. 21 апреля 1938 года расстрелян.

Реабилитирован 4 апреля 1956 года. Похоронен на Коммунарке.

Примечания

Ссылки 
 http://www.memo.ru/memory/communarka/Chapter6.htm 
 http://www.uznal.org/book_of_memory.php?bukva=3&name=4&surname=52&repression=8
 http://www.baku.ru/enc-show.php?id=82604&cmm_id=276 
 http://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/?t=page&id=6101 

Общественные деятели Азербайджана
Расстрелянные в Азербайджанской ССР